Soyauxia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Soyauxia ingår i familjen Peridiscaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenbräckeordningen
Soyauxia